Bernard Janeček – militare ceco
 Ivana Janečková – fondista ceca